Wjaska (niedersorbisch für „Dörfchen“) ist der sorbische Ortsname von:

 Jüttendorf, ehemaliger Ortsteil von Senftenberg, Brandenburg
 Schönebegk, ehemaliger Ortsteil von Vetschau, Brandenburg
 Weskow, Ortsteil der Stadt Spremberg, Brandenburg